Lillkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillkobben, Kyrkslätt, Nyland, 
 Lillkobben, Sibbo, Nyland,

Se även
Lillklobben
Lillkubban

Robotskapade Finlandförgreningar